Il Futbola Klubs Nikars è una squadra lettone di calcio a 5 con sede a Riga.

Storia 
Nella stagione 2006-07 il Nikars ha conquistato il suo primo titolo nazionale, guadagnando così la qualificazione alla Coppa UEFA. Nel 2008-09 a Graz ha guadagnato la qualificazione al primo turno della Coppa UEFA eliminando i padroni di casa del 1.FC Futsal Graz, gli svizzeri del FC Seefeld Zurich e gli andorrani del . L'anno successivo ha bissato il titolo nazionale. Nella stagione 2009-10 ha dimostrato una crescita tecnica inaspettata, tanto da ottenere la qualificazione al turno élite della Coppa UEFA 2009-10 eliminando i più quotati polacchi dell'. Il Nikars è stata la prima squadra baltica a raggiungere questo traguardo.

Rosa 2009-10

Palmarès 
Campionato lettone: 13
2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19
Coppa della Lettonia: 4
2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18
Supercoppa della Lettonia: 5
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Collegamenti esterni

F.K. Nikars